Crackdown – gra komputerowa
 Riot Act – album grunge'owej grupy Pearl Jam